Ано́сов (Аносова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Аносов, Александр Николаевич (1884—после 1917) — член IV Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Аносов, Алексей Васильевич (1822—1906) — генерал от артиллерии, член Александровского комитета о раненых, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

В 
 Аносов, Виктор Яковлевич (1891—1972) — советский химик.
 Аносов, Владимир Андреевич (1946—2003) — советский и украинский театральный режиссёр, народный артист Украины.

Д, И 
 Аносов, Дмитрий Викторович (1936—2014) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 Аносов, Иосиф Исаевич (1880 — после 1934) — русский и советский юрист-криминалист, профессор.

Н

П, Р, Ф 
 Аносов, Павел Петрович (1796—1851) — русский горный инженер, учёный-металлург.
 Аносов, Роман Александрович (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Аносов, Фёдор Васильевич (1911—1992) — советский инженер и учёный, специалист по гидротурбинам.

Аносова, Алевтина Михайловна (1875—1953) — русская и советская оперная и камерная певица.
 Аносова, Татьяна Петровна (1829—1886) — переводчица.
 Аносова, Нина Александровна (1918—2005) — киновед, литературовед, переводчик, педагог.

См. также 
 Аносовы